Le terme acétylacétonate de chrome peut désigner :
 l'acétylacétonate de chrome(II) ;
 l'acétylacétonate de chrome(III).

chrome